Letní stadion (Chomutov)
 Letní stadion (Kopřivnice)
 Letní stadion (Pardubice)